El término fantasía refiere a la facultad humana de poder reproducir por medio de imágenes mentales, hechos pasados o futuros que se desea o no que ocurran.

Artes en general 
 a la fantasía entendida como género fantástico;

Cine 
 al cine fantástico;
 a Fantasía (1940), película de animación de los estudios Walt Disney Pictures;
 a Fantasía 2000 (2000), secuela de la anterior;

Literatura 
 a la literatura fantástica o fantasía literaria;
 a la fantasía heroica, también llamada a veces fantasía épica;
 a la alta fantasía;
 a la fantasía oscura;
 a Fantasia, mundo imaginario donde transcurre gran parte de la acción de la novela La historia interminable, de Michael Ende;

Música 
 a una fantasía musical;
 a la Fantasía para un órgano mecánico, una pieza musical de Wolfgang Amadeus Mozart;
 a Impromptu Fantasía, pieza musical de Frédéric Chopin;
 a Fantasía pop, álbum de la banda musical Belanova;
 a la música fantástica, género de música digital, electrónica o de máquina asociada al cine y videojuegos fantásticos;
 a Fantasía, de R&B y neo soul, que se dio a conocer en la tercera temporada del concurso American Idol;
 a Fantasía, un dúo de folk rock argentino;
 a Fantasía, de Sebastián Yatra.

Historieta 
 a Fantasía, S. A.;

Además 
 a Fantasía, un videojuego de Sega;
 a la fantasía, el conjunto de joyas de poco valor y bisutería o prendas con lentejuelas o elementos que simulan joyería real;
al espectáculo de la fantasía, costumbre típica de los países del Magreb, realizada frecuentemente a caballo
 a una fantasía sexual;

 Fantasio
 Fantasy

Enlaces externos